Собор в Пьяченце — поместный собор католической церкви, состоявшийся в марте 1095 года в итальянском городе Пьяченца под председательством папы римского Урбана II (1088—1099). В ходе собора обсуждались политические и церковные проблемы, возникшие в ходе борьбы за инвеституру.

Предыстория 
Согласно хронисту , папа Урбан II созвал собор посреди Великого поста 1095 года в Пьяченце, среди схизматиков и против них. Расположенная в  Пьяченца находилась на территории, которой ранее управлял архиепископ Гиберт, c 1080 года являвшегося кандидатом императора Генриха IV на папский престол под именем Климента III. Противостоящий ему папа Григорий VII в 1084 году бежал из Рима на юг Италии, и умер в Салерно в следующем году. Выбранный после продолжительного перерыва Виктор III пробыл понтификом не долго, и, также после длительного перерыва, в марте 1088 года «григорианская» партия избрала папой кардинала Остии Одо, принявшего имя Урбан II. Первые годы своего понтификата он провёл в королевстве нормандцев, ожидая, пока военная обстановка позволит ему вернуться на север полуострова. Такая возможность появилась пять лет спустя. В ноябре 1093 году Урбан II вернулся в Рим, летом следующего года отправился на север, а в августе 1095 года пересёк Альпы и год путешествовал по югу Франции. Летом 1096 года папа вернулся в Италию, в конце года достиг Рима, где и пребывал большую часть времени до своей смерти в июле 1099 года. За время своих длительных путешествий Урбан II провёл 10 соборов. Выбор Пьяченцы в качестве места проведения собора весной 1095 года не вполне понятен. С сентября 1094 году Урбан находился в районе Пизы, а Пьяченца располагалась на пересечении многочисленных торговых и паломнических путей. Хотя и принадлежа к Равенне, город был значительно ближе к проимперскому Милану. О степени поддержки Климента в тот период достоверных сведений не сохранилось, а номинальный епископ Пьяченцы, сторонник императора , был изгнан из города.

Дата проведения собора устанавливается из свидетельства Бернольда Констанцского, и записей папской канцелярии, назвавшей датой открытия собора мартовские календы, 1 марта. Также архивные записи утверждают, что решения собора были оглашены на седьмой день, то есть 7 марта. Не известно, где проходили заседания, поскольку  был построен только в начале XII века. Собор был объявлен «всеобщим», и согласно Бернольду на него прибыло 4000 клириков, в том числе около 200 епископов, и  мирян из разных стран, при том, что население города составляло до 9000 человек.

Ход собора 
О решениях собора в Пьяченце известно из «Хроники» Бернольда Констанцского и «Gesta Romanae aecclesiae contra Hildebrandum». Написанные вскоре после событий, источники сравнительно мало внимания уделили богословской проблематике собора. Основных рассматривавшихся вопроса было три:
 Спор между архиепископом Ги Вьеннским и епископом  по поводу прав на . Решением собора данный паг достался Греноблю.
 Разбирался сложный конфликт в епархии Льежа, возникший после смерти  в 1091 году. Против Отберта, назначенного императором новым епископом, выступили монахи льежского . Аббат Беренгар, изгнанный в 1092 году, обратился за помощью к папе, и на соборе в Пьяченце Отберт был отлучён от церкви.
 Был восстановлен в  Радбод II, отстранённый от должности Григорием VII за симонию.
 Также были приняты каноны дисциплинарного характера, осуждена симония и провозглашены анафемы на Гиберта и Беренгара Турского.

В ходе собора Урбан II принял эмиссаров византийского императора Алексея I, искавшему союзников в войне с турками. Согласно Бернольду, папа «многих убедил дать клятву помощи», что рассматривается историками как одна из предпосылок Первого крестового похода. Также императрица Евпраксия потребовала осудить её мужа за чинимые ей обиды.

Примечания

Литература 
 
 

Пьяченца
1095 год
Пьяченца